Brain Fuck Scheduler (или BFS) — планировщик операционной системы Linux. Разработан в качестве альтернативы CFS. Ориентирован на производительную работу настольных ПК. Не входит в официальное ядро Linux. По состоянию на октябрь 2011 считается стабильным.

Также используется в экспериментальной ветке проекта Android.

В Sabayon 7 поставляется в составе экспериментального ядра Fusion.

Примечания

Ссылки 
 Часто задаваемые вопросы о BFS
 Часто задаваемые вопросы о BFS (примерный перевод)
 Руководство по установке на Хабрахабре

Ядро Linux